Люби́мский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — город Любим.

География 
Площадь 1967 км² (10-е место среди районов). Любимский район граничит за западе с Даниловским и Первомайским районами Ярославской области, на севере — с Вологодской областью, на востоке — с Костромской областью.

Основные реки — Обнора, Кострома.

История 
Любимский район образован 10 июня 1929 года в составе Ярославского округа Ивановской Промышленной области. В него вошла бо́льшая часть территории бывшего Любимского уезда Ярославской губернии. В 1935 году во вновь образованный Пречистенский район были переданы 3 сельсовета: Вознесенский, Парфеньевский и Шильпуховский. 11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 17 марта 1944 года Андрейковский, Закобякинский, Крутиковский и Поддубновский сельсоветы перечислены во вновь образованный Середский район. В связи с ликвидацией Середского района 22 октября 1959 года в Любимский район перечислены Закобякинский и Разбугинский сельсоветы.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Любим) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Любимский район как административно-территориальная единица области включает 8 сельских округов и 1 город районного значения.

Любимский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения.

Населённые пункты 
Всего в Любимском районе 282 населённых пункта, в том числе один город и 281 сельский населённый пункт.

Упразднённые населённые пункты
В 2019 году упразднены деревни Косиково Покровского сельского округа, Красный Слон Ермаковского сельского округа, Федотово Кирилловского сельского округа.

Известные люди 
 Любимцы в Великой Отечественной войне 
Любимцы внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Осенью 1941 года жители Любимского района помогали сооружать оборонительные рубежи вокруг столицы. С любимской земли на фронт ушло 42 тыс. посылок, сами любимцы приняли более тысячи семей блокадного Ленинграда. Несколько уроженцев и жителей этих мест стали во время войны Героями Советского Союза: И. И. Буянков (д. Хлестово), В. А. Дышинский (Любим), Н. П. Иванов (Любим), А. С. Кудрявцев (с. Закобякино), Г. А. Пшеницин (с. Закобякино), В. В. Смирнов (Любим), С. П. Субботин (Любим), С. М. Тихомиров (д. Иваньково), И. Н. Туманов (д. Григорово).

 Известные уроженцы Любимского района
 Жадовская, Юлия Валериановна (1824—1883) — поэтесса (с. Субботино).
 Розов, Николай Петрович (1842—1892) — регент Ярославского архиерейского хора (c. Гематово).
 Красавин, Фёдор Михайлович (1896—1948) — советский военачальник, генерал-майор.

Достопримечательности 
 Спасо-Преображенский Геннадиев монастырь
 Музей, памятные места и храмы Любима
 Закобякино
 Сплав с посещением видовых точек реки Обноры
 Кощейково

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Любимского муниципального района
 Сведения на сайте областной администрации